Patiala (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Patiala (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Patiala
 Patiala (staat), een vorstenland in Brits Indië